
Барское — топоним в России.

Населённые пункты 
 Барское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Барское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области;
 Барское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Барское — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Барское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Барское — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Барское — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Барское — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области;
 Барское — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Барское — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Барское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Барское — до 1933 года название села Новосельское в Аркадакском районе Саратовской области.

Озёра 
 Барское — озеро в Ленинградской области.
 Барское — озеро в Псковской области.

См. также 
 Барская
 Барский
 Барское Поле
 Барское-Мелечкино
 Барское-Татарово